Recreation Ground est une enceinte sportive située à Bath
 Recreation Ground est une enceinte sportive située à Chesterfield